Passerina:
  — род птиц семейства Cardinalidae
  — род растений семейства Thymelaeaceae

 Пассерина — технический (винный) сорт винограда, используемый в Италии для производства белых вин.